Santa Lucía (distrito de Lampa)
Santa Lucía (distrito de Lucanas)Desambiguações de topônimos